Het ATP-toernooi van Sydney 2001 (met de officiële naam Adidas International) vond plaats van 8 tot en met 14 januari 2001. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney